Mura steht für:
 Mura-Sprachen, eine Sprachfamilie in Brasilien
 Mura (Dämon), ein Daitya in der indischen Mythologie, von Krishna getötet
 Mura (Volk), indigenes Volk im brasilianischen Bundesstaat Amazonas
 Mura (Vogelschutzgebiet), europäisches Vogelschutzgebiet in Slowenien
 Mura (FFH-Gebiet), Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in Slowenien

Orte in Italien:

 Mura, Ortsteil der Gemeinde Montaione, Provinz Florenz, Italien
 Mura (Brescia), Gemeinde in der Provinz Brescia, Italien
 Mura (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Brescia

Flüsse in Russland:

 Mura (Angara), Nebenfluss der Angara
 Mura (Pestschanaja), Nebenfluss der Pestschanaja
 Mura (Salja), Nebenfluss der Salja
 Mura (Schegarka), Nebenfluss der Schegarka

Weitere Orte:
 Mura (Barcelona), eine Ortschaft in Spanien
 Mura (Japan), eine kommunale Verwaltungseinheit in Japan
 Mura (Santa Cruz), eine Aldeia in Santa Cruz, Dili, Osttimor
 Mura, slowenische, kroatische und ungarische Bezeichnung der Mur (Fluss), Donauzufluss in den südlichen Ostalpen

Mura (Dalle Mura) ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Mura (Heiliger), erster Abt des irischen Klosters Fahan und Heiliger

 Francesco De Mura (1696–1782), italienischer Maler
 Péter Mura (1924–2009), ungarischer Dirigent
 Takahito Mura (* 1991), japanischer Eiskunstläufer
 Valentino Dalle Mura (* 1996), deutscher Schauspieler

Mura, Sonstiges:
 NŠ Mura, Fußballverein aus Murska Sobota, Slowenien

Siehe auch:
 Murah